Armenische Kirche steht für:

 Armenische Apostolische Kirche, orientalisch-orthodoxe Kirche
 Armenisch-katholische Kirche, armenische Rituskirche der römisch-katholischen Kirche